Minikowo – część Poznania
 Minikowo – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Nakło nad Notecią
 Minikowo – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Lubiewo

Linki zewnętrzne